Bulgária 1896-ban vett részt először az olimpiai játékokon. Az országot ekkor egyetlen sportoló, Charles Champaud képviselte, aki egy svájci származású, de Szófiában élő tornász volt. Csapatot az ország az 1924-es nyári játékokra küldött először. Bulgária ezt követően a legtöbb nyári olimpián képviseltette magát, kivétel volt az 1932-es (a gazdasági világválság miatt maradtak távol a bolgár sportolók), az 1948-as (a második világháború miatt nem vett részt), valamint az 1984-es (a Szovjetunió nyomására bojkottálta).

A téli olimpiai játékokon először 1936-ban vett részt az ország, ezt követően mindegyiken jelen voltak a bolgár sportolók.

Legeredményesebb sportágaik a súlyemelés és a birkózás.

A Bolgár Olimpiai Bizottság 1923-ban alakult meg, a NOB 1924-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Sztefka Kosztadinova.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon